Багтыярлык ( «счастье») может означать:

 Багтыярлыкский этрап — район в Ашхабаде.
 Багтыярлык — нефтяной проект в Туркмении.
 Багтыярлык — туркменский хоккейный клуб.
 Багтыярлык-Лебап — туркменский футбольный клуб.
 Багтыярлык — посёлок в Байрамалийском этрапе Марыйского велаята, Туркмения.
 «Багтыярлык» — крытый рынок в Мары.

Примечания